Günther Schulze ist der Name folgender Personen:
* Günther Schulze (Landschaftsarchitekt) (1927–1994), deutscher Landschaftsarchitekt
 Günther Schulze (Wirtschaftswissenschaftler), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Günther Schulze-Bergmann (1919–1980), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Günther Schulze-Fielitz (1899–1972), deutscher Bauingenieur und Beamter
 Günther Schulze-Fürstenow (1927–2004), deutscher Kommunikationsberater und Publizist

Siehe auch:
 Günter Schulze
 Günter Schultz (1936–2021), deutscher Pharmakologe
 Günter Schulz
 Günther Schulz
 Günther Schultze